Chambon peut faire référence à :

Toponymes

Communes françaises
Chambon, en Charente-Maritime
Chambon, dans le Cher
Chambon, dans le Gard
Chambon, ancienne commune de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Villedieu-sur-Indre
Chambon, en Indre-et-Loire
Chambon-la-Forêt, dans le Loiret
Chambon-le-Château, en Lozère
Chambon-Sainte-Croix, dans la Creuse
Chambon-sur-Cisse, dans le Loir-et-Cher
Chambon-sur-Dolore, dans le Puy-de-Dôme
Chambon-sur-Lac, dans le Puy-de-Dôme
Chambon-sur-Voueize, dans la Creuse
Le Chambon, dans l'Ardèche
Le Chambon, ancienne commune de la Loire, aujourd'hui intégrée au Chambon-Feugerolles
Le Chambon-Feugerolles, dans la Loire
Le Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire

Lieux-dits
Chambon, lieu-dit de la commune de Sainte-Lizaigne dans l'Indre
Le Chambon, lieu-dit de la commune d'Eymouthiers en Charente.
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Gluiras, Ardèche 
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Saint-Vincent-de-Duras, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Saint-Martial, Ardèche 
Le Chambon de Baras, lieu-dit de la commune de Saint-Vincent-de-Durfort, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Valgorge, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Jaujac, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Borne, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Aizac, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Pierreville, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Saint-Sauveur-de-Montagne, Ardèche
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Mayres, Ardèche  
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Monestier, Ardèche 
Le Chabon, lieu-dit de la commune de Melany, Ardèche  
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Vorey, Haute Loire
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Cerzat, Haute Loire
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Coulon, Haute Loire
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Valuéjols, Cantal
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Paulhac, Cantal
Le Chambon, lieu-dit de la commune de Chastel, Haute-Loire
Le Chambon, hameau de commune de Cerzat en Haute-Loire
Les Chambons, lieu-dit de la commune de Saint-Martial-le-Mont, Creuse

Lacs
Le lac Chambon, lac d'origine volcanique situé dans le département français du Puy-de-Dôme 
Le lac du Chambon, lac de la vallée de la Romanche dans le département français de l'Isère
Le lac de Chambon ou lac d'Éguzon dans l'Indre

Abbayes
L'abbaye Notre-Dame de Chambon, abbaye bénédictine se trouvant sur la commune de Mauzé-Thouarsais dans le département des Deux-Sèvres
L'abbaye du Chambon, abbaye bénédictine sur la commune de Saint-Léger-de-Peyre en Lozère
(Voir aussi l'abbaye des Chambons, abbaye dalonite puis cistercienne sur la commune de Borne en Ardèche)

Châteaux

Rivière
La Couze Chambon, affluent de l'Allier
Le Chambon, affluent de la Sèvre Niortaise

Autre
Le Chambon-des-Neiges, ancienne station de sports d'hiver du Massif central
Le barrage du Chambon, en Isère, retenue qui ferme le lac du Chambon
Le tunnel du Chambon en Isère, sur la D1091 en bordure du lac
Le glissement de terrain du Chambon ()
Chambons, des terres fertiles grâce aux limons de cours d'eau (terme utilisé dans le Forez pour le fleuve Loire)

Patronyme

Péronnelle de Chambon (1165-1224), dame de Combraille et comtesse-consort d'Auvergne
François Chambon (1744-1793), général français
Nicolas Chambon (1748-1826, aussi connu sous le nom de Joseph Chambon), maire de la commune de Paris pendant la Révolution française de 1789
Joseph Chambon (1757-1833), militaire français des 
Marie-Marthe Chambon, née Françoise Chambon (1841-1907), religieuse et mystique française, dont le procès de béatification est en cours
Alban Chambon (1847-1928), architecte français, actif à Bruxelles, en Belgique
Félix Chambon (1871-1920), biographe, historien, bibliothécaire
Claude Chambon (1872-1912), homme politique français
Marius Chambon (1876-1962), peintre français
Alfred Chambon (1884-1973), architecte à Bruxelles, en Belgique
 (1896-1965), haut commissaire de l'Inde française
Jacques Chambon (1898-1967), pseudonyme de Albert Bonneau, écrivain
Émile Chambon (1905-1993), peintre suisse
Albert Chambon (1909-2002), diplomate et résistant français
Pierre Chambon (né en 1931), médecin, biochimiste et généticien français
Jean-Claude Chambon (né en 1932), journaliste, scénariste et réalisateur français
Jacques Chambon (1932-1984), hautboïste français
Jacques Chambon (1942-2003), traducteur, critique, anthologiste français et professeur de lettres
Jean-Louis Chambon (né en 1948), banquier français
Jean-Pierre Chambon (né en 1952), linguiste français
Jean-Pierre Chambon (né en 1953), poète français
Jacques Chambon (né en 1962), comédien français.
Laurent Chambon (né en 1972), sociologue et politologue français, ancien élu de la ville d'Amsterdam et musicien
Boris Chambon (né en 1975), pilote de moto français
Grégory Chambon (né en 1986), joueur de rugby à XV français
Édouard Chambon (né en 1986), champion de Rubik's cube
Alexandra Chambon (née en 2000), joueuse de rugby à XV française
Clémentine Chambon, ingénieur chimiste française
Henri Chambon, réalisateur de télévision
Serge Chambon, comédien français

Culture

Références

Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme